Гейн — фамилия:
 Гейн, Александр Георгиевич (род. 1950) — доктор физико-математических наук, доктор педагогических наук, профессор, доцент.
 Гейн, Эд (1906—1984) — один из самых известных убийц в истории США.
 Гейн, Цезарь Адольфович (1890—1938) — советский государственный деятель.

См. также 
 Гейни